Павлович може да се отнася за:
 Димитър Павлович (1834-1911), български лекар
 Константин Павлович (1779-1831), руски велик княз
 Михаил Павлович (1798-1849), руски велик княз
 Николай Павлович (1835-1894), български художник
 Партений Павлович (1695-1760), български просветен деец
 Пеко Павлович (1828-1903), сръбски революционер
 Христаки Павлович (1804-1848), български просветен деец